William Vaughan (écrivain)
 William Vaughan (historien)